

Geografia 
 Sørum – ex comune norvegese della contea di Akershus
 Sorum – fiume della Russia siberiana occidentale

Persone 
 Charles Sorum – ginnasta e multiplista statunitense
 Joachim Sørum – calciatore norvegese, difensore
 Knut Anders Sørum – cantante norvegese
 Matt Sorum – batterista statunitense
 Thomas Sørum – calciatore norvegese, attaccante

Altro 
 Classe Sorum – rimorchiatori d'altura russi di grandi dimensioni